François van den Broucke de Terbecq, lid van het Belgisch Nationaal Congres
 André Vanden Broucke, Belgisch vakbondsman
 Frank Vandenbroucke, Belgisch politicus
 Frank Vandenbroucke, Belgisch wielrenner
 Jan Vandenbroucke, Belgisch geneeskundige, methodoloog en epidemioloog
 Jean-Denis Vandenbroucke, Belgisch wielrenner
 Jean-Luc Vandenbroucke, Belgisch wielrenner
 Johan Vandenbroucke, Belgisch literair journalist
 Joris Vandenbroucke, Belgisch politicus
 Niels Vandenbroucke, Belgisch voetballer
 Saartje Vandenbroucke, Belgisch wielrenster

Zie ook 
 Van den Broek (doorverwijspagina)
 Van den Broeck (doorverwijspagina)